Puig del Moro (Olivella), muntanya del municipi d'Olivella (Garraf)
 Puig del Moro (el Port de la Selva), muntanya del municipi del Port de la Selva (Alt Empordà)
 Puig del Moro (Sant Feliu de Codines) muntanya del municipi de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
 Puig del Moro (Sóller), muntanya del municipi de Sóller (Mallorca)